Тітій (грец. Τιτυός) — син Геї, велетень, що жив на острові Евбея. 
 Тітій (цар маріандінів), Тітій (дав.-гр. Τιτίας) — персонаж давньогрецької міфології, герой племені маріандінів у Північній Анатолії.